Ште́пан () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Штепан, Йозеф Антонин (1726—1797) — чешский композитор, работал преимущественно в Австрии.
 Штепан, Мирослав (1945—2014) — чехословацкий и чешский коммунистический политик.
 Штепан, Петр (род. 1962) — чехословацкий и чешский певец, рок-музыкант, вокалист и гитарист.